Onderdistrict in Indonesië
 Karangtanjung (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pandeglang in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Karangtanjung (Alian), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karangtanjung (Candi), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Karangtanjung (Cililin), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung Barat in de provincie West-Java
 Karangtanjung (Lemahabang), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java